Mavrommatis ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Mavrommatis, zyprische Diplomatin
 Theofanis Mavrommatis (* 1997), griechischer Fußballspieler